В Сан-Паулу построено наибольшее число высотных зданий (выше 35 м или 12 этажей), по некоторым данным их от 30 до 40 тысяч в самом городе, и около 50 тысяч в агломерации.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы города Сан-Паулу с высотой от 150 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

См. также 
 Список самых высоких зданий Бразилии
 Список самых высоких зданий Южной Америки

Ссылки 
 
 
 

Списки самых высоких зданий по городам Бразилии
Здания и сооружения Сан-Паулу
Здания